Az 1998-as labdarúgó-világbajnokság E csoportjának mérkőzéseit június 13. és június 25. között játszották. A csoportban Hollandia, Belgium, Dél-Korea és Mexikó szerepelt.

A csoportból Hollandia és Mexikó jutott tovább. A mérkőzéseken 19 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Dél-Korea – Mexikó

Hollandia – Belgium

Belgium – Mexikó

Hollandia – Dél-Korea

Hollandia – Mexikó

Belgium – Dél-Korea

Források 

C5